Torrão peut désigner :
au Portugal :
Torrão, paroisse civile de la municipalité d'Alcácer do Sal, située dans le district de Setúbal et la région de l'Alentejo ;
Torrão, paroisse civile de la municipalité de Marco de Canaveses, située dans le district de Porto et la région Nord ;
Freixeda do Torrão, paroisse civile de la municipalité de Figueira de Castelo Rodrigo, située dans le district de Guarda et la région Centre.